Honghesaurus is een geslacht van uitgestorven aquatische reptielen dat behoort tot de pachypleurosauriërs. Het leefde in het Midden-Trias (Anisien, ongeveer 244 miljoen jaar geleden) en zijn fossiele overblijfselen zijn gevonden in China.

Beschrijving 
Dit dier leek veel op andere pachypleurosauriërs, zoals Neusticosaurus en de Keichousaurus, maar onderscheidde zich vooral door zijn uitzonderlijk langwerpige staart en vrij lange snuit. Honghesaurus was ongeveer tachtig centimeter lang, een gemiddelde maat langer dan die van de andere pachypleurosauriërs, hoewel het zeker niet de grootste van de groep was. Honghesaurus is de eerste pachypleurosauriër met een uitzonderlijk lange staart, bestaande uit negenenzestig staartwervels (op een totaal van honderdeenentwintig wervels),

Honghesaurus werd gekenmerkt door enkele autapomorfieën: snuit langer dan het postorbitale gedeelte van de schedel, 47,8 procent van de lengte van de schedel; extern neusgat longitudinaal ingetrokken, iets minder dan de helft van de lengte van de oogkas; supratemporale fossa ovaal, ook iets minder dan de helft van de oogkas lang; ongeveer tien tanden in de premaxilla wijzen naar voren; twee kuilen in het retro-articulaire uitsteeksel; twintig cervicale, negenentwintig dorsale, drie sacrale en negenenzestig staartwervels; een enkele verbeende carpale; falangeale formule 2-3-2-4-1 voor de hand en 2-3-4-5-2 voor de voet.

Classificatie 
Honghesaurus is een vertegenwoordiger van de pachypleurosauriërs, een groep aquatische reptielen die typisch is voor het Trias, vergelijkbaar met hagedissen en meestal klein van formaat. In het bijzonder geven fylogenetische analyses aan dat Honghesaurus zich in een morfologische intermediaire positie bevond tussen Qianxisaurus uit het Ladinien en Wumengosaurus uit het Anisien. Deze drie vormen zouden volgens de analyses een meer afgeleide monofyletische clade vormen dan Europese pachypleurosauriërs (zoals Dactylosaurus, Anarosaurus, Serpianosaurus en Neusticosaurus).

Hieronder ziet u een cladogram uit het werk van Xu en collega's (2022):

Honghesaurus longicaudalis werd voor het eerst beschreven in 2022, op basis van complete fossiele overblijfselen gevonden in het Luxi-gebied in Yunnan, China, in bodems die dateren uit het Anisien (Guanling-formatie). De naam Honghesaurus werd in de jaren 1970 al informeel gebruikt voor een ornithopode dinosauriër uit het Jura, later beschreven als Yandusaurus. De naam verwijst naar de Honghe-rivier, waar fossielen van beide dieren zijn gevonden.

Paleo-ecologie 
De lange stam die gepaard gaat met een ongelooflijk lange staart, heeft Honghesaurus mogelijk een voordeel gegeven in manoeuvreerbaarheid en energie-efficiëntie voor lateraal zwemmen met golven.

Uitgestorven reptielen